

Personen met de achternaam Uniken
Egbert Uniken (1792-1867), grootgrondbezitter, vervener in Oost-Groningen en oprichter van een glasfabriek
Jan Uniken (1704-1782), koopman en vervener in Oost-Groningen
Jan Uniken (1783-1859), grootgrondbezitter en vervener in Oost-Groningen

Overig
Familiebegraafplaats Uniken, een begraafplaats voor de leden van de familie Uniken in Stadskanaal